Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1946 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 21 марта 1946 года, а финальная игра прошла 26 марта в Нью-Йорке. В рамках турнира было сыграно 10 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе и матч за третье место в турнире.

В чемпионате 1946 года команда университета Оклахомы в Стиллвотере, под руководством тренера Генри Айбы, одержала победу над университетом Северной Каролины в Чапел-Хилл со счётом 43:40. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист «Оклахомы A&M Аггис» Боб Кёрланд.

Этот турнир стал первым в истории, в котором четыре команды играли последние матчи в одном городе, однако в этом турнире всё ещё не был введён формат Финала четырёх (впервые такой формат был введён в 1952 году). Победители региональных финалов участвовали в матче за титул чемпиона США, а проигравшие — в матче за третье место. Такая игра за третье место проводилась до 1981 года.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1946 года:

Региональные игры 

 Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (21 и 23 марта)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (22 и 23 марта)

Финал 

 Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (26 марта)

Команды

Турнирная сетка 
* — обозначает игры с овертаймом

Матчи за региональное третье место

Ссылки 
 1946 NCAA Tournament

Сезоны студенческого баскетбола в США
1946 год в баскетболе
